Malandain peut désigner :

Patronyme 
 Guy Malandain (né en 1937), homme politique français, père de Thierry Malandain ;
 Thierry Malandain (né en 1959), danseur et chorégraphe français, fils de Guy Malandain ;

Homonymie de patronyme
Patronyme normand